WTA Elite Trophy 2016 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Elite Trophy rozgrywany w dniach 1–6 listopada 2016 roku w Zhuhai na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 214 500 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział brało 11 tenisistek, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals, oraz jedna zawodniczka z dziką kartą. Tenisistki rywalizowały w czterech grupach po trzy osoby. Najlepsza zawodniczka z każdej grupy awansowała do półfinału, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. W zawodach deblowych brały udział 4 drużyny, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals, oraz dwa zespoły z dzikimi kartami. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po trzy zespoły. Najlepsze drużyny z każdej grupy zagrały o trofeum.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa Azalea

Grupa Kamelia

Grupa Piwonia

Grupa Róża

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Pula nagród

Bibliografia 
 
 

WTA Elite Trophy
2016 w tenisie ziemnym
2016 w Chinach